Бєліченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бєліченко Сергій Андрійович (. 1947) — російський джазовий музикант.
 Бєліченко Тетяна Борисівна (. 1974) — російський теле- і кінопродюсер, директор з виробництва та розробки кінокомпанії «Амедіа».

Див. також 
 Бельченко